Anthriscus hegetschweileri är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Anthriscus hegetschweileri ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
hegetschweileri